

Patronyme

Augustin Louis Cauchy (1789-1857), célèbre mathématicien français.
Daniel Cauchy (1930-2020), acteur français, père de Didier Cauchy.
Didier Cauchy (1962-), acteur français.
Emmanuel Cauchy (1960-2018), médecin et alpiniste français.
Louis François Cauchy (1760-1848), père d'Augustin Louis Cauchy.
Pascal Cauchy (1961-), historien français.
Jean-Paul Cauchy, (1921-1945), résistant français, fondateur et chef du réseau Combat Étudiant ;

Toponyme

 Cauchy, un cratère lunaire
 Glacier Cauchy, des îles Kerguelen dans les Terres australes et antarctiques françaises

Mathématiques
 En théorie des probabilités et en statistique, la loi de Cauchy est une loi de probabilité.

Lien externe 
 
Patronyme français